Кратер Сирсалис () — крупный молодой ударный кратер в области юго-западного побережья Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома и селенографа Джироламо Сирсалиса (1584—1654) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Гримальди на северо-западе; кратер Дамуазо на севере; кратер Ханстен на востоке; кратер Фонтана на юго-востоке; кратер Де Вико на юге и кратер Крюгер на западе-юго-западе. На западе и востоке от кратера Сирсалис расположены борозды Сирсалиса; на северо-востоке находится Океан Бурь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 44,2 км, глубина 4730 м.

Кратер Сирсалис расположен в области широкого хребта тянущегося с юга на север; имеет эллиптическую форму вытянутую в направлении север-северо-запад – юг-юго-восток и практически не разрушен. Западная часть кратера частично перекрывает сателлитный кратер Сирсалис A (см. ниже). Вал c четко очерченной острой кромкой, несколько сглажен в западной части. Внутренний склон вала гладкий, с высоким альбедо. Высота вала над окружающей местностью достигает 1050 м, объем кратера составляет приблизительно 1300 км³. Дно чаши ровное в северо-западной части, оставшая часть чаши имеет хребты концентричные по отношению к валу. В центре чаши расположен массив пиков. По морфологическим признакам кратер относится к типу TRI (по названию типичного представителя этого класса — кратера Триснеккер).

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Сирсалис A относится к нектарскому периоду.

 Образование сателлитных кратеров Сирсалис E и Z относится к донектарскому периоду.

 Сателлитные кратеры Сирсалис A, K и J включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Сирсалис на карте LAC-74.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 
 Mount Sirsalis.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны